Sezon (2010/2011) był 22. edycją Umaglesi Ligi – najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Gruzji. W rozgrywkach wzięło udział 10 drużyn, grając systemem kołowym w 4 rundach. Tytułu nie obroniła drużyna Olimpi Rustawi. Nowym mistrzem Gruzji został zespół . Tytuł króla strzelców zdobył Nikoloz Gelaszwili, który w barwach klubu  strzelił 18 bramek.

Skład ligi

Tabela

Baraże o Umaglesi Liga (2011/2012) 
Z powodu powiększenia Umaglesi Ligi w następnym sezonie, drużyny które ukończyły obecny sezon na 9 i 10 miejscu Spartaki oraz Samtredia zagrały mecze barażowe odpowiednio z 3 i 4 drużyną z niższego poziomu ligowego. Zwycięzcy meczów barażowych zagrali w następnym sezonie na najwyższym poziomie ligowym.

Wyniki 
Dziesięć drużyn rozgrywa ze sobą po cztery mecze co daje łącznie 36 meczów w sezonie.

Pierwsza połowa sezonu

Druga połowa sezonu

Strzelcy 
Łącznie z meczami rozegranymi 1 maja 2011

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
2010 w Gruzji
2011 w Gruzji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Gruzji